Osoby o tym nazwisku:
 Ignat Biły – rosyjski emigracyjny działacz narodowy, publicysta
 Maksym Biły – ukraiński piłkarz
 Maksym Biły – ukraiński piłkarz
 Ołeksij Biły – ukraiński polityk i przedsiębiorca, poseł
 Petro Biły – ukraiński piłkarz i trener piłkarski